Лью́исон () — английская фамилия. Известные носители:

 Льюисон, Людвиг (1882—1955) — американский писатель и переводчик.
 Льюисон, Марк (род. 1958) − британский писатель и историк, считается ведущим специалистом в мире по английской рок-группе The Beatles.